Naselja:
 Mali Kal (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Mali Kal (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica, Slovenija